Di Fulvio ist der Familienname von

 Francesco Di Fulvio (* 1993), italienischer Wasserballspieler
 Luca Di Fulvio (* 1957), italienischer Schriftsteller.